Beetlejuice - Spiritello porcello (Beetlejuice) – film del 1988 diretto da Tim Burton
 In che mondo stai Beetlejuice? (Beetlejuice) – serie animata del 1989 ispirata al film